DAA — аббревиатура, могущая означать:
 Direct Anonymous Attestation (DAA, ) — это криптографический примитив, который делает возможным удаленную аутентификацию доверенного компьютера, сохраняя конфиденциальность пользователя;
 Data Authentication Algorithm (DAA, ) — может быть использован для обнаружения несанкционированных изменений при аутентификации (см. Стандарты криптографии); основан на DES; использовался в качестве государственного стандарта США (см. CBC-MAC);
 DAA (Digital-Analog-Analog; Digital Recording, Analog Mixing, but initially released only on analog formats) — получивший широкое распространение, в связи с широким внедрением цифровых технологий, но возникшим в середине-конце XX века «аналоговым реннессансом» (винил, лампы), метод мастеринга в звукозаписи (записи/сведения), при котором запись происходит  в цифровом виде, а финальный мастеринг (для винила/лент) — в аналоге (назван по аналогии со SPARS-кодами (ААА/AAD/ADD/DAD/DDA/DDD); 
 даА (daA) — декаампер;
 .daa — формат файла PowerISO;
 Daa! Daa! Daa! — манга Кавамура Мика (1998—2002) и аниме-сериал на основе сюжета манги (студия J.C.Staff; 2000—2002)

См. также

Примечания